Almanzora puede designar a:
Almanzora ciudad de la provincia de Almería, España.
Cuevas del Almanzora municipio de la provincia de Almería
El río Almanzora, que tiene una extensión de 90 kilómetros, en Andalucía, España.
El Valle del  Almanzora.
La Comarca del Almanzora.
La isla Almanzora. Nombre imaginario de la isla de la película ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador.